Фуфу́ — густая каша (тесто) из толчёных в ступе варёных корнеплодов маниока, ямса, батата или бананов-плантанов (реже используются маис, пшеница, рис и другие злаковые). Фуфу скатывают в маленькие шарики и проглатывают их целиком, едят вместо хлеба с супом или соусом.

Фуфу является традиционным блюдом народов Западной и частично Центральной Африки, особенно популярно в Гане и Нигерии. В национальных кухнях островных государств бассейна Карибского моря это блюдо появилось благодаря рабам-выходцам из Африки.

В литературе 
В книге Ачебе Чинуа «И пришло разрушение» фуфу часто упоминается как повседневное блюдо.

См. также 
 Моти — японское рисовое тесто
 Тток — корейские пирожки из рисового теста

Примечания

Ссылки 

 Ghana’s cooks take to fast fufu // Би-би-си

Африканская кухня